Максим Мельничук:
* Мельничук, Максим Александрович (род. 1999) — украинский футболист.
 Мельничук, Максим Дмитриевич (род. 1973) — украинский политик и учёный, председатель Киевской областной государственной администрации.